

Informatica 
 Algoritmo Lempel-Ziv-Markov – algoritmo utilizzato per la compressione dei dati
 Lempel–Ziv–Oberhumer – algoritmo di compressione dati senza perdita orientato alla velocità di decompressione
 Lempel-Ziv-Welch – algoritmo utilizzato in informatica per la compressione dati senza perdita di informazioni

Persone 
 Iftah Ziv – cestista israeliano
 Imri Ziv – cantante israeliano
 Jacob Ziv – ingegnere elettronico israeliano 
 Simcha Zissel Ziv – uno dei discepoli e allievi di Rabbi Israel Salanter
 Yoav Ziv – ex calciatore israeliano